Kaitasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaitasaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Kaitasaari (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 
 Kaitasaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 60,94, long 24,13), 
 Kaitasaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 60,96, long 24,33), 
 Kaitasaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland), 
 Kaitasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,83, long 28,63), 
 Kaitasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,64, long 29,12), 
 Kaitasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,58, long 28,76), 
 Kaitasaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Kaitasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Kaitasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Kaitasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Kaitasaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 
 Kaitasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Kaitasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Kaitasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,07, long 28,68), 
 Kaitasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,39, long 23,48), 
 Kaitasaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 
 Kaitasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kaitasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,31, long 28,39), 
 Kaitasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,82, long 30,04), 
 Kaitasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,72, long 23,28), 
 Kaitasaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 

Robotskapade Finlandförgreningar